Osa de la Vega kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Osa de la Vega (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Osa de la Vega (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar